Esistono più persone di nome Peter Collinson:

Peter Collinson (1936-1980) – regista britannico
Peter Collinson (1694-1768) – botanico britannico